Klessinger ist der Familienname folgender Personen:

 Brunhilde Klessinger (* 1948), deutsche Politikerin (SPD), siehe Brunhilde Irber
 Jana Klessinger (* 1952), deutsche Tischtennisspielerin, siehe Jana Eberle
 Josef Klessinger (* 1915), deutscher Politiker (WAV), MdL Bayern
 Martin Klessinger (* 1934), deutscher Chemiker
 Reinhard Klessinger (* 1947), deutscher Bildhauer und Zeichner